A segunda temporada da Liga de Fútbol Indoor (ou Liga Placo de Fútbol Indoor por razões comerciais)  trouxe a novidade da disputa da Supertaça de Espanha de Futebol Indoor. O vencedor da Supertaça foi o Real Madrid, que participou como finalista vencido da Taça de 2008. O Campeão de 2009 foi o FC Barcelona, e o vencedor da Taça de Espanha 2009, foi o Real Madrid ao bater o Barcelona na final por 9-10.

Classificação

Resultados

Futebol Indoor